Der VfL Heppenheim (vollständiger Name Verein für Leibesübungen Heppenheim /Bergstraße) war ein Sportverein aus der hessischen Stadt Heppenheim. Er wurde 1957 gegründet und 1997 nach Eröffnung eines Konkursverfahrens aufgelöst.

Überregional bekannt war der VfL durch seine Handballabteilung, deren Männermannschaft 1980 als Meister der Südweststaffel der Handball-Regionalliga, der damals zweithöchsten Spielklasse, in die Handball-Bundesliga aufstieg. Von dort stieg der VfL nach nur einer Saison in die neu gegründete 2. Handball-Bundesliga und ein Jahr später in die Regionalliga ab. 1985 gelang der Wiederaufstieg in die 2. Liga, in der sich das Team dann elf Jahre halten konnte, bis es 1996 erneut in die Regionalliga abstieg.

Nach der Auflösung des Vereins sind aus den Abteilungen folgende Nachfolgevereine gegründet worden:
 HC VfL Heppenheim (Handball)
 TTC Heppenheim (Tischtennis)
 Heppenheimer Skiclub (Fitness)
 BC Heppenheim 1997 (Badminton)

Bekannte ehemalige Spieler 
 Markus Hochhaus
 Dominik Klenk
 Ivan Majstorović
 Sergei Rybakow (Torschützenkönig 1989)

Saisonbilanzen

Einzelnachweise 

Heppenheim (Bergstraße)
Heppenheim, Vfl
Heppenheim, Vfl
Gegründet 1957
Aufgelöst 1997